Magyarország
 Tikos, község Somogy vármegye Marcali járásában
 Újtikos, község Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járásában
 Románia
 Tikos (románul Ticoş), falu Neamţ megyében